Michael Cochrane (acteur) (né en 1947), acteur britannique
 Michael Cochrane (athlétisme) (né en 1991), hurdleur néo-zélandais